Зимний чемпионат 2015 () — 105-й розыгрыш чемпионата Коста-Рики по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

Ссылки 
 Официальный сайт
 Зимний чемпионат 2015 на rsssf.com

2015
Коста-Рика
2015 год в Коста-Рике